USS Simpson je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Simpson (DD-221) 
 USS Simpson (FFG-56)

Simpson